Nom de dues ciutats romanes:

 Comana del Pont, ciutat de l'Àsia Menor, inicialment part del Pont Gàlata.
 Comana de Capadòcia, ciutat de Cataònia, un districte de Capadòcia.